L'Associazione Calcio Pisa 1909 és un club de futbol italià de la ciutat de Pisa.

Evolució del nom:
 1909: Pisa Sporting Club
 1936: Associazione Calcio Pisa
 1945: Pisa Sporting Club
 1994: Pisa Calcio
 2009: Associazione Calcio Pisa 1909

Futbolistes destacats

Referències

Enllaços externs 

 

Clubs de futbol de la Toscana
Pisa